Crittenden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crittenden Township (Illinois)
 Crittenden Township (Oklahoma)